Хамелео́н может означать:
 Хамелеоны () — семейство ящериц.
 Хамелеон — созвездие южного полушария неба.
 Хамелеон — гипотетическая элементарная частица.
 Очки-«хамелеоны» — разновидность очков.
 Хамелеон — мыс в Крыму.
 Хамелеон — российская музыкальная группа.
 Хамелеон — российский рэпер, более известный как Хамиль.
 Хамелеон — рассказ А. П. Чехова.
 Хамелеон — сегмент сериала «Сумеречная зона».
 Хамелеон — фильм 2001 года Франсиса Вебера.
 Хамелеон — фильм 2010 года Жана-Поля Саломе.
 Хамелеон — фильм 2013 года Руфата Гасанова и Эльвина Адыгозела.
 Хамелеон — персонаж комиксов компании Marvel, враг Человека-паука.
 Хамелеон — персонаж серии игр-файтингов Mortal Kombat.